As 7 Melhores é uma parada musical da Jovem Pan FM. A tabela mostra as 7 músicas mais tocadas e são divididas por edições e por cidades do Brasil. CDs eram vendidos até a edição de 2014. Atualmente, pode-se escutar as músicas no site da Rádio de cada região.

Há canais no YouTube dedicados a postagens mensais com prévias das melhores músicas da coletânea.

Ligações externas 
 Paradas - 7 MELHORES

Programas da Jovem Pan